Computerspelontwikkelaar (gamestudio), een bedrijf dat is gespecialiseerd in het ontwikkelen van computerspellen
 Game Studio (bedrijf), een computerspelontwikkelaar gevestigd in Tokio, Japan
 Gamestudio (computerspel), een computerspel door Nintendo voor de Nintendo Switch
 3D GameStudio (3DGS), een 3D game-engine
 GameMaker Studio, een 2D game-engine oorspronkelijk ontwikkeld door Mark Overmars